Das Poli-Farbe Budapest Grand Prix 2011 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Budapest. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 2. bis zum 10. Juli 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Roberta Vinci und Irina-Camelia Begu, das Vinci in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Anabel Medina Garrigues / Alicja Rosolska in zwei Sätzen gegen Natalie Grandin / Vladimíra Uhlířová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Budapest